Oak Forest può riferirsi a diversi comuni e toponimi statunitensi:
Oak Forest – comunità non incorporata di Miami (Florida)
Oak Forest – comune dell'Illinois
Oak Forest – comunità non incorporata dell'Indiana
Oak Forest – quartiere di Houston (Texas)
Oak Forest – comunità non incorporata della Virginia